BFS est un sigle qui peut désigner :
 Benign Fasciculation Syndrom (en français, syndrome de fasciculations bénignes), un terme médical pour décrire certaines formes d'hyper excitabilité neuromusculaire ;
 BeOS file system ;
 , un système de fichiers utilisé par UnixWare de SCO pour permettre au chargeur d'amorçage d'accéder à l'image du noyau et aux autres fichiers importants pour l'amorçage ;
 Breadth First Search (en français, algorithme de parcours en largeur, selon la liste des abréviations en informatique ;
 , un ordonnanceur de processus pour le noyau Linux écrit par Con Kolivas ;
 , un procédé de fabrication d'unidoses stériles en pharmacie ;
 Bowling for Soup, un groupe punk/rock américain ;
 Bio Fuel Systems, un groupe spécialisé dans la création de biocarburant ;

BFS est un code qui peut désigner :
 .